Is This Love est le titre de plusieurs chansons différentes, dont :

 Is This Love, single de Bob Marley sorti en 1978, reprise par Corinne Bailey Rae en 2012 ;
 Is This Love, single de Survivor sorti en 1986 ;
Is This Love, single de Whitesnake sorti en 1987 ;
 Is This Love, single de Globe sorti en 1996 ; 
 Is This Love, single de Dadju sorti en 2001.